Municipio de Leslie puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Leslie (condado de Ingham, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Ingham.
 Municipio de Leslie (condado de Todd, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Todd.
 Municipio de Leslie (condado de Carroll, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Carroll.